Nadroga FC – fidżyjski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Sigatoka. Występuje w National Football League, drugim poziomie rozgrywkowym na Fidżi.

Klub ten trzy razy zdobywał mistrzostwo Fidżi.

Stadion 
Nadroga FC rozgrywa swoje mecze na Lawaqa Park.

Skład 

 Stan na 27 stycznia 2022

Sukcesy 
 National Football League (3×): 1989, 1990, 1993
 Inter-District Championship (3×): 1988, 1989, 1993
 Battle of the Giants (3×): 1989, 1991, 2002
 Puchar Fidżi (2×): 1993, 2001

Przypisy

Bibliografia 
 
 Nadroga FC w bazie worldfootball.net

Fidżyjskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1938
Sigatoka